Кри́пта () — крытый подземный ход, тайник; сводчатое подземное или полуподземное помещение.

Анатомия 
Кри́пта () — небольшая трубчатая полость, ямка, углубление.
 Крипта Генле — клетка глаза.
 Либеркюновы крипты (кишечные крипты) — трубчатые углубления эпителия кишечника, расположенные в собственной пластинке слизистой оболочки.

Прочее 
 Крипта — вторая часть организаций дополнительных масонских степеней Йоркского устава.
 Крипта цивилизации — капсула времени, запечатанная в 1940 году в США.
 Крипта(жарг.) — криптовалюта.
Крипта(жарг.) — криптопровайдер КриптоПро.